Zabar peut être :

Patronyme
 Hamid Zabar, général irakien, emprisonné à la prison d'Abu Ghraib
 Kahil El'Zabar, musicien américain

Toponymes
 Donji Žabar, ville en Bosnie-Herzégovine
 Žabar, village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva.
 Zabar, une commune de Hongrie (Nógrád).